Kra může být:

 ledová kra – plochý kus ledu plovoucí na hladině vody
 kra (geologie) – část terénu omezená dislokacemi
 krevní kra – zastaralý název pro koagulum, krevní koláč
 ĸ – „kra“, nepoužívaný znak, v minulosti používaný v grónských jazycích

místopisné jméno
 Kra (šíje) – pevninská šíje v jihovýchodní Asii

další
 Kry (album) – album hudební skupiny Už jsme doma

Externí odkazy